Terrors of the Jungle – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell
Terrors of the Jungle – cortometraggio del 1915 diretto da Henry McRae